Niemcy:
 Coswig – miasto w kraju związkowym Saksonia. w powiecie Miśnia
 Coswig (Anhalt) – miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Wittenberga
 Coswig (Anhalt) – była wspólnota administracyjna w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Wittenberga